

Patronymes 
Tjärnqvist est un patronyme d'origine suédoise porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Daniel Tjärnqvist (1976-) joueur de hockey sur glace suédois.
Mathias Tjärnqvist (1979-) joueur de hockey sur glace suédois.